Schwetschke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Schwetschke (1756–1839), deutscher Verleger
 Carl Ferdinand Schwetschke (1798–1843), deutscher Verleger
 Carl Gustav Schwetschke (1804–1881), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Verlag C. A. Schwetschke & Sohn, Verlag, der von 1729 bis 1934 in Halle (Saale), Braunschweig und Berlin existierte